Miejscowości w USA:
 Hurst – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Williamson
 Hurst – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Tarrant
W Wielkiej Brytanii:
 Hurst – miejscowość w hrabstwie Berkshire (Anglia)
 Hurst – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Hurst – miejscowość w hrabstwie West Sussex (Anglia)